Национальный молдавский дивизион 2020/21 — 30-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 3 июля 2020 года и закончился 26 мая 2021. Победитель лиги получил право участия в первом отборочном раунде Лиги чемпионов 2021/22. Вторая, третья и четвёртая команды будут участвовать в Лиге конференций УЕФА 2021/22 также с первого отборочного раунда.

Изменения в регламенте 
— Отменено правило присутствия в матчах НД как минимум одного игрока U-21.
— Лимит на легионеров упразднен, однако такса на заявку легионера поднялась до 100 000 леев (вместо нынешних 70 000 лей).
— Количество игроков в заявке увеличилось до 22 человек.
— Количество участников чемпионата увеличилось до 10 команд.

Кроме того, впервые в истории молдавского футбола клубы получат прибыль от продажи телеправ на матчи Национальной Дивизии. В сезоне 2020 клубы получат половину от продажи прав, пока эта сумма составляет 30 000 евро.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Национальный молдавский дивизион на сайте uefa
 Национальный молдавский дивизион на soccerway

Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2020 году
Спорт в Молдавии в 2021 году
Молдавия
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020/2021